Со́лодов (Солодова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Солодов, Александр Васильевич — генерал-лейтенант
 Солодов, Александр Павлович (род. 1937) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Солодов, Афанасий Владимирович (1906—1979) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Солодов, Виктор Викторович (род. 1962) — советский тяжелоатлет, чемпион мира.
  
 Солодов, Вячеслав Анатольевич (1944—2014) — контр-адмирал.
 Солодов, Геннадий Степанович (1934—2020) — советский легкоатлет.
 Солодов, Дмитрий Юрьевич (1974—2016) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Солодов, Евгений Петрович (род. 1946) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.
 Солодов, Ефим Михайлович (1923—1991) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Солодов, Олег Адольфович (род. 1965) — латвийский бизнесмен, председатель правления медиа-холдинга «Baltic Media Alliance».
 Солодов, Фёдор Максимович (1898—1972) — начальник Отдела актов гражданского состояния (ОАГС) НКВД СССР, полковник.

 Солодова, Елизавета Михайловна (1922—2011) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

См. также